Жельцы — топоним:

 Жельцы — деревня в Лужском районе Ленинградской области России.
 Жельцы — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 Жельцы — озеро в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.